Gaarder ist der Name von
 Helge Gaarder, Musiker
 Inger Margrethe Gaarder, Pädagoge
 Jostein Gaarder (* 1952), norwegischer Autor